Caneghem ist der Familienname folgender Personen:

 Achilles Eduard Carneghem van Weghen (1886–1981), auch: Achilles Eduard Von Caneghem,  belgisch-deutscher Ingenieur, Kaufmann und Erfinder im Bereich Windkraft
 Jon Van Caneghem (* 1962 oder 1963), US-amerikanischer Computerspiel-Entwickler